Luftwaffe steht für:

 Luftwaffe (Wehrmacht), 1935–1945
 Luftwaffe (Bundeswehr), seit 1956
 Schweizer Luftwaffe
 andere Luftstreitkräfte, die als Teilstreitkraft organisiert sind 

Siehe auch:
 Luftschiffertruppen (Deutsches Kaiserreich) (1884–1918)
 Luftstreitkräfte (Deutsches Kaiserreich), Fliegertruppe des Kaiserreiches (1913–1918)
 k.u.k. Luftfahrtruppen (Österreich-Ungarn, bis 1918)
 Luftstreitkräfte der NVA (DDR, 1956–1990)
 Luftstreitkräfte (Bundesheer) (Österreich, 1955–heute)
 Schwedische Luftstreitkräfte (die Übersetzung von Svenska Flygvapnet)